Андрю́шкино — название населённых пунктов в России:

 Андрюшкино — деревня в Кильмезском районе Кировской области.
Андрюшкино — село в Нижнеколымском районе Якутии.

См. также 
 Андрюшино